Wichards ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Müller-Wichards  (* 1946), Professor an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW)
 Franz Wichards (1856–1919), deutscher Architekt und Baumeister